Глиницька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад УРСР та України.

 Глиницька сільська рада — Житомирська область, Радомишльський район
 Глиницька сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район